Аурикуля́рия, также аурикулария () — род базидиомицетовых грибов, входящий в семейство .

Биологическое описание 
Плодовые тела шляпковидные до почти распростёртых с отгибом. Шляпка (если есть) уховидная, чашевидная или дисковидная. Внешняя поверхность стерильная, покрытая волосками различной длины. Внутренняя поверхность спороносная — гименофор, гладкая или ребристо-крупнопористая.

Пробазидии четырёхклеточные, с септами, с 3—4 стеригмами, цилиндрические до булавовидных. Споры цилиндрические, нередко изогнутые, неокрашенные, неамилоидные.

Экология 
Сапротрофы гниющей древесины. Изредка отмечаются случаи паразитизма на живой древесине.

Таксономия

Виды 
В России известны следующие виды:

Примечания

Литература 
 
 

Роды грибов
Аурикуляриевые